Cabo de Hornos (en ) peut faire référence à :
 au cap Horn ;
 à la commune chilienne de Cabo de Hornos
 au parc national Cabo de Hornos
 au phare Cabo de Hornos

Bateau 
 AGS Cabo de Hornos de la Marine chilienne